Семиков ― русская фамилия. Известные носители:

 Семиков, Александр (первая половина XVIII века) — русский самозванец, солдат, выдававший себя за царевича Алексея Петровича.
 Семиков, Александр Иванович (1916—1995) — Герой Советского Союза.
 Семиков, Илья Сергеевич (род. 1993) — российский лыжник.